AFI’s 100 Years…100 Passions – lista najlepszych filmów romantycznych w historii amerykańskiego kina. Lista została ogłoszona przez Amerykański Instytut Filmowy 11 czerwca 2002 na antenie telewizji CBS, w specjalnym programie poprowadzonym przez Candice Bergen.

Lista

Linki zewnętrzne 
   [dostęp 17 lutego 2013]

Listy filmów
Rankingi filmowe